Ралли Туниса () — ежегодный ралли-рейд, проходивший с 1980 по 2011 год в начале мая по пескам Туниса и граничащих с ним Ливии и Алжира. Ралли проводила компания NPO, также организовывшая Ралли Марокко. Соревнование проводилось ежегодно, за исключением 1983 и 1991 года. В ралли принимали участие автомобилисты, мотоциклисты и, в последние годы, квадроциклисты. Рекорд по числу побед в зачёте автомобилей принадлежит Пьеру Лартигу, выигрывавшему африканскую гонку 8 раз. Лучший результат среди мотоциклистов у Фабрицио Меони — 4 победы.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Ралли-рейды
Международные спортивные соревнования в Тунисе